Raskin es un apellido de origen yidis, matronímico de "Raske" (Raquel). Puede referirse a:

  Jef Raskin, matemático y filósofo estadounidense; o
 Mario Raskin, clavecinista argentino.